Le Championnat de France de volley-ball Ligue B 2009-10 oppose quatorze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Ligue B depuis 2009.
À l'issue de la saison 2008-09, les clubs Aix UC, Marseille Volley sont relégués administrativement ce qui a permis au  Harnes Volley d'être repêché.
Le Saint-Brieuc CAVB, le Martigues VB, l'ASUL Lyon, l'AS Orange, l'UGS Nantes Rezé et Nancy Volley rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 2008-09.

Listes des équipes en compétition 

Asnières Volley 92
CA Brive Corrèze Limousin Volley-Ball
Cambrai Volley-Ball
Amicale Laïque Canteleu-Maromme Volley-Ball
Chaumont Volley-Ball 52
Dunkerque Dunes de Flandre Volley-Ball
Harnes Volley-Ball
ASUL Lyon Volley-Ball
Martigues Volley-Ball
Nancy Volley Maxéville-Jarville
UGS Nantes Rezé Métropole
AS Orange Nassau
Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Volley-Ball
Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique

Formule de la compétition 

Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, la première équipe est promue en Ligue A et les quatre dernières équipes sont rétrogradées en Nationale 1.

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire 3 sets à 0 ou 3 à 1, 2 points en cas de victoire 3 à 2, un seul point en cas de défaite 3 à 2, aucun point en cas de défaite 3 à 1 ou 3 à 0.

Résultats de la saison régulière

Distinctions individuelles 
MVP :  Martin Repák (UGS Nantes Rezé)
Meilleur marqueur :  Michał Kamiński (Martigues Volley-Ball)
Meilleur passeur :  Martin Repák (UGS Nantes Rezé)
Meilleur réceptionneur :  Jakub Łomacz (Martigues Volley-Ball)
Révélations :  Horacio d'Almeida (Asnières Volley-Ball 92)

Voir aussi 
Ligue A 2009-2010

Nationale 1 2009-2010

Liens externes 
 Résultats sur le site de la LNV

Championnat de Ligue B de volley-ball masculin
Volley-ball M2
Championnat M2